Wojciech Rojek (1906–1988) – ksiądz, starszy kapelan Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Wojciech Rojek (1954–2015) – historyk, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych

Przypisy